Симен — распространённое мужское имя еврейского происхождения.

 Симеон — один из сыновей Иакова (от Лии), родоначальник одного из колен израилевых (Симеонова колена, жившего с коленом Иуды на юге Ханаана).
 Симеон, сын Клеопы (ум. ок. 107) — апостол от семидесяти, второй епископ Иерусалима.
 Симеон (ум. 1421) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Псковский.
 Симеон (ум. 1681) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Симеон (ум. 1314) — епископ Владимирский, Суздальский и Нижегородский, Ростовский и Ярославский.
 Симеон (ум. 1496) — епископ Русской церкви, епископ Рязанский и Муромский.
 Симеон — архиепископ Сибирский и Тобольский.
 Симеон (ум. 1289) — епископ Русской церкви, епископ Тверской, епископ Полоцкий.
 Симеон (ум. 1649) — епископ Русской православной церкви, митрополит Казанский и Свияжский.
 Симеон — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1481—1488).
 Симеон I Великий (864 (?) — 927) — царь Болгарии.
 Симеон II (род. 1937) — болгарский политик, последний царь Болгарии.
 Симеон III — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский и Брянский.
 Симеон (Бычков) (1882—1952) — епископ Русской православной церкви, епископ Лужский.
 Симеон (Ду) (1886—1965) — епископ Китайской автономной православной церкви, епископ Шанхайский.
 Симеон (Желнин) (1869—1960) — иеросхимонах Псково-Печерского монастыря, преподобный.
 Симеон (Злокович) (1911—1990) — епископ Сербской православной церкви, епископ Горнокарловацкий.
 Симеон (Коссек) (род. 1942) — священнослужитель Западноевропейской архиепископии русских церквей Константинопольского патриархата.
 Симеон (Костадинов) (род. 1926) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Западно- и Среднеевропейский.
 Симеон (Кружков) (1929—1998) — епископ Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата.
 Симеон (Крылов-Платонов) (1777—1824) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Симеон (Лаптев) (1895—1954) — старообрядец часовенного согласия, настоятель скитов в Колыванской тайге и на Среднем Енисее.
 Симеон (Линьков) (1836—1899) — епископ Орловский и Севский, а с 1889 — епископ Минский и Туровский.
 Симеон (Лукач) (1893—1964) — блаженный Украинской грекокатолической церкви, епископ, мученик.
 Симеон (Минихофер) — епископ Черногорской православной церкви, экзарх Центральной Европы.
 Симеон (Михайлов) (1874 — не ранее 1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Муромский.
 Симеон (Молюков) (ум. 1699) — митрополит Смоленский и Дорогобужский.
 Симеон (Нарбеков) (1884—1969) — архимандрит Русской православной церкви заграницей.
 Симеон (Никольский) (ум. 1922) — епископ Русской православной церкви, епископ Армавирский.
 Симеон (Покровский) (1846—1913) — епископ Русской православной церкви, епископ Самарский и Ставропольский.
 Симеон (Попов) (1840—1937) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Варненский и Преславский.
 Симеон (Станкович) (1886—1960) — епископ Сербской православной церкви, епископ Шабацко-Валевский.
 Симеон (Стремоухов-Безбородый) — епископ Суздальский и Тарусский.
 Симеон (Холмогоров) (1874—1937) — архимандрит Русской православной церкви.
 Симеон (Цакашвили) (род. 1982) — епископ Грузинской православной церкви, епископ Сурамский и Хашурский.
 Симеон (Цонев) (1900—1971) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Траянопольский.
 Симеон (Шостацкий) (род. 1962) — епископ Украинской православной церкви, митрополит Винницкий и Барский.
 Симеон (Яковлевич) (род. 1926) — архиерей Православной церкви Чешских земель и Словакии.

 Симеон Алексеевич (1665—1669) — царевич, одиннадцатый ребёнок и четвёртый сын царя Алексея Михайловича.
 Симеон Апаранци (ок. 1540—1614) — армянский историк, поэт и педагог.
 Симеон Бекбулатович (до крещения Саин Булат, ум. 1616) — касимовский хан, номинальный царь и великий князь всея Руси (1575—1576).
 Симеон Богоприимец — житель Иерусалима, благочестивый праведник.
 Симеон Верхотурский (ок. 1607—1642) — святой Русской православной церкви.
 Симеон Владимирович (1380-е — 1426) — князь Боровский и Серпуховской.
 Симеон Гордый (1317—1353) — сын Ивана Даниловича Калиты, великий князь московский (1340—1353).
 Симеон Дайбабский (1854—1941) — священнослужитель Сербской православной церкви, архимандрит.
 Симеон Даремский (ум. после 1129) — средневековый английский хронист и монах Даремского монастыря.
 Симеон Джугаеци (ум. 1657) — армянский философ, богослов, языковед, педагог, и общественный деятель.
 Симеон Дмитриевич (ум. 1401) — второй сын великого князя Суздальско-Нижегородского Дмитрия Константиновича, князь Суздальский.
 Симеон Иргенский (ум. 1656—1662) — почитается в Русской православной церкви как мученик.
 Симеон Кафаеци — армянский поэт XVII века.
 Симеон Константинович (ум. 1365) — удельный князь Белогородокский.
 Симеон Лехаци (1584—1639) — армянский писатель.
 Симеон Метафраст (X век) — византийский писатель, государственный деятель.
 Симеон Мироточивый (1114—1200) — преподобный, сербский великий князь.
 Симеон Нигер — апостол от семидесяти.
 Симеон Полоцкий (1629—1680) — монах, духовный писатель, богослов, поэт.
 Симеон Раббан Ата — сирийский церковный деятель середины XIII века.
 Симеон Синиша Неманич (1326—1371) — царь Эпира, властитель Фессалии.
 Симеон Солунский (XIV век — 1429) — архиепископ Солунский (Фессалоникийский), святой православной церкви в лике святителей.
 Симеон Столпник — монах и отшельник.
 Симеон Трирский (X век — 1035) — византийский монах, закончивший жизнь затворником.
 Симеон Чёрный — иконописец в Москве.
 Симеон Юродивый — христианский монах, отшельник, юродивый и святой VI века.

Фамилия
 Симеон, Ричсон (род. 1997) — маршалловский легкоатлет.
 Симеон, Сильвано (1945—2010) — итальянский легкоатлет.
 Симеон, Чарльз (1759—1836) — священнослужитель евангельского толка в англиканской церкви.

См. также 
 «Симеон и Анна» — парусный 74-пушечный линейный корабль Черноморского флота России
 «Симеон-пустынник» — короткометражный фильм Луиса Бунюэля (1965)